Mit Flughafen Kairo können mehrere Flughäfen der ägyptischen Hauptstadt gemeint sein:

 der Flughafen Kairo-Capital (CCE/HECP)
 der Flughafen Kairo-International
 der Flughafen Kairo-Almaza